Коло́мно — село в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Расположено в 20 км к северо-западу от Вышнего Волочка на автодороге «Москва — Санкт-Петербург»  (). В Коломно от шоссе отходит дорога на Академический, и дальше на Боровно — Тубосс.

К северу от села — большое озеро Коломенское, к югу — несколько мелких озёр: Перегонное, Шитовское, Овиницкое.

Население по переписи 2002 года — 256 человека (124 мужчины, 132 женщины).

История 
Впервые упоминается в 1495 в Московской писцовой книге и относилось тогда к Новгородским землям.

В 1859 году в списке населённых мест Тверской губернии значится казённое село Коломна, 140 дворов, 891 житель. Во второй половине XIX — начале XX века село было центром прихода Дорской волости Вышневолоцкого уезда. По данным 1886 года в селе Коломна 176 дворов, 1087 жителя. В это время здесь земское училище (открыто в 1863 году), трактир, винная и ведёрная лавки, 3 мелочные лавки, 3 кузницы. Жители занимались промыслами: кузнечным, лесозаготовкой, извозом, рыболовством, торговлей. В конце XIX века в Коломно основан стекольный завод (выпускал лампы, ламповое стекло, колпаки, оконные стекла).

В 1920 году Коломно — центр одноимённого сельсовета Дорской волости Вышневолоцкого уезда, население по переписи — 624 жителя. С 1935 года — центр сельсовета в составе Вышневолоцкого района Калининской области.

В 1997 году в селе 172 хозяйств, 314 жителей, администрация сельского округа, АО «Мстинское», неполная средняя школа, ДК, библиотека, медпункт, отделение связи, магазин.

До 2019 года село являлось центром Коломенского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Вышневолоцкого района